Rathbun peut désigner :

 Mary Jane Rathbun, une biologiste américaine.

 Rathbun, une ville du comté d'Appanoose, en Iowa, aux États-Unis.